River Lyde ist der Name folgender Flüsse in England:

 River Lyde (River Thame) in Buckinghamshire
 River Lyde (River Loddon) in Hampshire